Exèrcit Lliure de Síria (del seu nom en anglès Free Syrian Army), organització armada opositora de Síria
 Federació Socialista Asturiana, federació del PSOE a Astúries
 Foro Sindical Andaluz, sindicat d'Andalusia
 Federació d'Aràbia del Sud (del seu nom en anglès Federation of South Arabia), entitat neocolonial britànica històrica situada a l'actual Iemen
 Federació d'Esports d'Altitud (del seu nom en anglès Federation for Sport at Altitude), màxima institució internacional reguladora de les curses de muntanya
 Membre de la Society of Antiquaries (de l'abreviatura en anglès de Fellow of the Society of Antiquaries), dignitat atorgada als membres de la Society of Antiquaries of London
 Food Standards Agency, agència independent del Govern del Regne Unit per a la salut pública en relació amb els aliments
 Flying Saucer Attack, grup de rock alternatiu format a Bristol (Anglaterra)
 Four Swords Adventures, videojoc de la saga The Legend of Zelda de Nintendo